Nycticeinops — рід кажанів з родини лиликових.

Види 
 Nycticeinops bellieri
 Nycticeinops crassulus
 Nycticeinops eisentrauti
 Nycticeinops grandidieri
 Nycticeinops happoldorum
 Nycticeinops macrocephalus
 Nycticeinops schlieffeni

Роди ссавців